Tardáguila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tardáguila (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Tardáguila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar